Raskolnikov (masculin ; ) ou Raskolnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Fiodor Raskolnikov (1895-1939), homme politique russe qui a joué un rôle important à l'époque de Lénine et de Staline et a également laissé d'importants mémoires sur cette époque ; 
 Rodion Raskolnikov, personnage principal du roman de Fiodor Dostoïevski, Crime et Châtiment.

Patronyme russe